Wie het laatst lacht (hoorspel), een Vlaams hoorspel uit 1997
 Wie het laatst lacht... (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit 2020